Csehország
 Dolní Újezd, település a Přerovi járásban
 Dolní Újezd, település a Svitavyi járásban